violet, kleur
Violet (Louisiana), plaats in de Verenigde Staten
Violet (Peanuts), stripfiguur
Violet (2014), een Belgisch-Nederlandse film uit 2014
Violet (2021), een Amerikaanse film uit 2021

Zie ook
Violette